Neueste Nachrichten ist Titelbestandteil einiger deutschsprachiger Tageszeitungen:

 Badische Neueste Nachrichten, Zeitung in Karlsruhe
 Breslauer Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung in Breslau
 Chemnitzer Neueste Nachrichten (bis 1914 Neueste Nachrichten), ehemalige Zeitung in Chemnitz 1889 bis mind. 1943
 Danziger Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung in  Danzig 1894–1944
 Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung in Dresden 1893–1903, Vorgänger von Dresdner Neueste Nachrichten (1903–1943)
 Dresdner Neueste Nachrichten (1903–1943), ehemalige Zeitung in Dresden 1903–1943 (nach Umbenennung aus Neueste Nachrichten (1893–1903) entstanden)
 Dresdner Neueste Nachrichten (DNN), Zeitung in  Dresden seit 1990
 Kieler Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung in Kiel 1895–1945
 Leipziger Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung in Leipzig 1892–1945
 Münchner Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung in München 1848–1945
 Northeimer Neueste Nachrichten (NNN), Zeitung in Northeim
 Norddeutsche Neueste Nachrichten (NNN), Rostock
 Potsdamer Neueste Nachrichten, Potsdam
  Straßburger Neueste Nachrichten, ehemalige Zeitung in Straßburg im Elsass,  heute Dernières Nouvelles d’Alsace
 Thüringer Neueste Nachrichten, NDPD-Zeitung, DDR, 1951 bis 1990